Okręty US Navy o nazwie USS "Racer":
 Pierwszy  "Racer" był szkunerem użytym w okresie wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1862-1865.
 Drugi "Racer" (IX-100) był okrętem patrolowym, który był w służbie w latach 1943 - 1946.

Racer